Ву́лиця Лю́дкевича — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Людкевича — вулиця в місті Городок Львівської області
 Вулиця Людкевича — вулиця в місті Жовква
 Вулиця Людкевича — вулиця в селі Зимна Вода
 Вулиця Людкевича — вулиця в місті Кам'янка-Бузька
 Вулиця Людкевича — вулиця в місті Коломия
 Вулиця Людкевича — вулиця в селищі міського типу Куликів
 Вулиця Людкевича — вулиця в місті Львів
 Вулиця Людкевича — вулиця в місті Пустомити
 Вулиця Людкевича — вулиця в селі Солонка
 Вулиця Людкевича — вулиця в місті Стрий

Вулиці, названі на честь людей